«You Can't Hurry Love» es una canción de 1966 de The Supremes, especialmente versionada por Phil Collins.

You Can't Hurry Love también puede referirse a:

 «You Can't Hurry Love» (canción de Concretes)
 You Can't Hurry Love (película), una película de comedia de 1988 con Bridget Fonda